Patronyme :
 Ovide de Rémilly (1800-1875), homme politique français, député conservateur de Versailles sous la monarchie de Juillet et la Deuxième République.

Toponyme :
 Rémilly, commune française de la Moselle.
 Rémilly, commune française de la Nièvre.
 Remilly Les Marais, commune française de la Manche

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France